

Musica 
 Viktoria – cantante filippina
 Viktoria – album di Maria Mena del 2011
 Viktoria – album dei Marduk del 2018

Cinema 
 Viktoria – film del 1935 diretto da Carl Hoffmann
 Viktoria – film del 2014 diretto da Maya Vitkova

Altro 
 Viktoria – personaggio del videogioco Dark Project: L'ombra del ladro (Thief: The Dark Project)
 Viktoria, variante del nome Vittoria

Pagine correlate 
 Vittoria